Olivares de Júcar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olivares de Júcar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Olivares de Júcar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar